Il singolare del torneo di tennis South African Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pat Cash che ha battuto in finale Brad Gilbert 7–6, 4–6, 2–6, 6–0, 6–1.

Teste di serie

  Pat Cash (campione)
  Andrés Gómez (semifinali)
  Brad Gilbert (finale)
  David Pate (secondo turno)

 Amos Mansdorf (semifinali)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Assente
 Henri Leconte (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1987